De Engelse benaming voor Tinkelbel, een personage uit de verhalen over Peter Pan
 Tinkerbell (hond); de naar dat personage vernoemde hond van Paris Hilton.
 TINKEBELL, het pseudoniem van de kunstenares Katinka Simonse